Zêzere peut désigner :
au Portugal :
le Zêzere, rivière longue de 242 km, prenant sa source dans la Serra da Estrela et se jetant dans le Tage ;
le château du Zêzere, château édifié sur les rives du Zêzere, sur le territoire de la municipalité de Vila Nova da Barquinha, dans le district de Santarém et la région Centre ;
Dornelas do Zêzere, paroisse civile de la municipalité de Pampilhosa da Serra, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Ferreira do Zêzere, ville et municipalité située dans le district de Santarém et la région Centre, traversée par le Zêzere ;
Ferreira do Zêzere, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Santa Marinha do Zêzere, paroisse civile de la municipalité de Baião, située dans le district de Porto et la région Nord.